Papier zeszytowy – odmiana papieru do pisania zwykłego, lecz o nieco zmienionym składzie mas włóknistych, mocno satynowany i mocno zaklejony w masie, o gramaturze 65 g/m2.

Zeszytowy, Papier